Margaretha van Oostenrijk (-1266), echtgenote van Hendrik VII van Duitsland
 Margaretha van Oostenrijk (1366-1404), echtgenote van Hendrik XVI van Beieren
 Margaretha van Oostenrijk (1416-1486), echtgenote van Frederik II van Saksen
 Margaretha van Oostenrijk (1480-1530), landvoogdes van de Nederlanden
 Margaretha van Parma (1522-1586), landvoogdes van de Nederlanden
 Margaretha van Oostenrijk (1584-1611), echtgenote van Filips III van Spanje